Список ссавців Сербії містить перелік видів, зареєстрованих на території Сербії (у тому числі Косово) (південна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 18 видів ряду Хижі (Carnivora), 4 — ряду Cetartiodactyla, 32 — Рукокрилі (Chiroptera), 11 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 1 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 30 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 96 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває на межі зникнення, 5 є уразливими, 7 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Сербія
Фауна Сербії
Списки:Сербія